Tomasz Puda (ur. 10 stycznia 1986 w Żywcu) – polski biathlonista.

Jest brązowym medalistą młodzieżowych mistrzostw Polski (2007). Brązowy i złoty medalista Mistrzostw Polski Młodzieżowców 2010 Duszniki-Zdrój.
Ma na swoim koncie brązowy medal w sztafecie mix juniorów (2007) z Mistrzostw Europy z Tysowca na Ukrainie, także srebrny medal z Mistrzostw Europy w Nowym Mieście na Morawie w Czechach też w sztafecie mix w seniorach (2009). 1. miejsce w klasyfikacji Pucharu IBU w biathlonie letnim w sezonie 2009/2010.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Tomasza Pudy

Polscy biathloniści
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Żywcu